Die Saison 2001/02 war die 63. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt dritten Mal in der Vereinsgeschichte Frisk Asker.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 42 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde, wobei die beiden Erstplatzierten der Hauptrunde direkt für das Playoff-Halbfinale qualifiziert waren. Die vier Letztplatzierten mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2001
Eishockeysaison 2001/02